Штольтенберг () — немецкие топоним и фамилия.

Топоним 
 Штольтенберг — коммуна в германской земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фамилия 
 Штольтенберг, Герхард (1928—2001) — западногерманский государственный деятель.
 Штольтенберг, Рольф (род. 1922) — немецкий хоккеист (хоккей на траве).
  (1855—1921) — немецкий художник-пейзажист и маринист.

См. также 
 Столтенберг
 Штольценберг